Shasta steht für:

 Shasta, indianische Volksgruppe in Nordkalifornien und Südoregon
 Shasta (Gottheit), Hindugottheit
 Shasta (Kalifornien), verlassene Bergwerkssiedlung in Shasta County
 Shasta (Iran), iranisches Dorf in der Provinz Māzandarān
 Shasta County, County in Nordkalifornien
 Shasta Dam, Staudamm im Sacramento River
 Shasta Lake, Stausee des Shasta Dam
 Shasta Publishers, US-amerikanischer auf Science-Fiction spezialisierter Kleinverlag
 Shasta River, Fluss in der Nähe des Mount Shasta
 Mount Shasta, Berg der Cascade Range in Nordkalifornien
 Mount Shasta (Kalifornien), Stadt südwestlich des Mount Shasta